Большо́е За́хонье — деревня в Плюсском районе Псковской области. Входит в сельское поселение Плюсская волость.

География 
Деревня расположена на берегу реки Чёрная, в 13 км к северо-западу от районного центра — посёлка Плюсса.

Население 
Численность населения деревни составляла 47 жителей по оценке на конец 2000 года

История 
Первое упоминание о деревне находится в писцовой книге 7006 (1497/98) года письма Матвея Ивановича Валуева. Сохранилось описание примерно половины этого селения в Бельском погосте в поместье своеземца Микулки Матвеева Захонского (текст по другой части деревни, за Ивакою Родивоновым сыном Розладина, не сохранился).
«Микулки Матвеева Захонского з детми.
Д.Захонье, вопче с поместщиком с Ивакою Розладиным: дв.сам Микулка да его дети Максим, да Якуш, да Ивашко, да Матюк. А хрестьян: дв.Ермилка да Стешко Минины, дв.Васко Юхнов, да Остахно Федоров, дв.Олешко Грихнов, пашни 20 коробей, а сена 80 копен, 5 обеж. А поместщиковы Ивакины дворы и обжы писаны у его поместья.»

До 1 января 2006 года деревня входила в состав ныне упразднённой Должицкой волости.

Примечания 

Населённые пункты Плюсского района